Ганеев — татарская, башкирская фамилия.

Известные носители:
 Ганеев, Ахат Саитович (1927—2011) — советский физик-ядерщик, лауреат Ленинской премии (1964).
 Ганеев, Владимир Камильевич (род. 1952) — бывший генерал-лейтенант МЧС РФ, один из главных фигурантов громкого уголовного дела оборотней в погонах, в 2006 году осуждённый на 20 лет заключения.
 Ганеев, Евгений Яковлевич (1948—2018) — директор детского музыкального театра «Зазеркалье» (1999—2012), сооснователь и генеральный директор национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (2004—2011), заслуженный работник культуры России (2006).
 Ганеев, Марат Саидович (род. 1964) — советский и российский велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр (198), Заслуженный мастер спорта СССР (1989).
 Ганеев, Мулланур Фахразиевич (1951—2005) — депутат Государственной Думы РФ (1995—1999).
 Ганеев, Рашид Аширович (род. 1955) — советский, узбекский физик, доктор физико-математических наук.
 Ганеев, Реналь Рамилевич (род. 1985) — российский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр (2004), заслуженный мастер спорта.
 Ганеев, Эльдар (род. 1970) — российский художник, куратор, композитор, лауреат Премии Кандинского 2017 года (в составе группировки «ЗИП»).



См. также